Funder ist 

der Familienname folgender Personen:
 Adolf Funder (* 1928), österreichischer Sägewerksbesitzer, Sportmäzen und Unternehmer
 Anna Funder (* 1966), australische Schriftstellerin, Dokumentarfilmerin und Rechtsanwältin
 Friedrich Funder (1872–1959), österreichischer Journalist
 Karl Funder (1866–1943), österreichischer Sägewerksbesitzer und Unternehmer
 Ludwig Funder (1845–1917), österreichischer Zuckerbäcker, Vater von Friedrich Funder
 Maria Funder (* 1956), deutsche Soziologin
 Martina Funder (* 1953), österreichische Künstlerin
 Peter Funder (1820–1886), österreichischer Kleriker, Bischof von Gurk
 Tronier Funder (1888–1964), dänischer Schauspieler
 Wilhelm Funder (* 1919), deutscher Historiker und Politiker (NDPD), MdV
 Wolfgang Funder (1918–1998), österreichischer Ophthalmologe

Unternehmen:
 FunderMax, österreichisches holzverarbeitendes Unternehmen mit Sitz in Sankt Veit an der Glan

Ortsnamen:
 Funder Kirkeby in der Silkeborg Kommune, Region Midtjylland